Соревнование по футболу с пятью спортсменами в команде на летних Паралимпийских играх 2008 проходили с 7 сентября по 17 сентября 2008 года на стадионе для игры в хоккей на траве. В этом виде спорта был разыгран только один комплект медалей.

Формат соревнований 
В игре участвуют слепые спортсмены, только вратарь способен видеть. Игровой мяч издаёт звук при ударе на который ориентируются игроки, и, соответственно, зрители должны вести себя достаточно тихо, чтобы не мешать игре.

6 команд играют один раз друг с другом. Худшие 2 команды принимают участие в утешительных матчах за пятое-шестое место. Команды, которые заняли третье и четвёртое место примут участие в матче за третье место, а две лучшие команды встретятся в финале.

Результаты соревнований

Календарь игр и результаты

Групповой этап

Матч за пятое место

Матч за бронзу

Финал

См. также 
 Календарь и результаты на официальном сайте Игр

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2008
Футбол для незрячих на летних Паралимпийских играх